USS Widgeon – amerykańskie okręty.
 Westland Widgeon – brytyjski śmigłowiec firmy Westland Aircraft.
 Grumman G-44 Widgeon – amerykański wodnosamolot firmy Grumman Aircraft.